Кантунил има више значења:

 Општина Кантунил (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кантунил (Кантунил, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кантунил (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику